Кнез Михаило (радни наслов: Што се боре мисли моје) је надолазећа мини серија у режији Милорада Милинковића.

Радња

Ово пре свега није серија о Михаилу, ово је серија и о њему, али и о атентату, о сплеткама, улози страних сила, али и емоцијама главних јунака.

Улоге 

|-
|Драган Мићановић || кнез Михаило Обреновић
|-
| Наташа Нинковић || Анка Константиновић
|-
| Небојша Дугалић ||
|-
| Милош Тимотијевић || Ђорђе Чогурић
|-
|Зоран Цвијановић || 
|-
|Олга Одановић || 
|-
|Александар Срећковић || Коста Радовановић
|-
|Лука Грбић || 
|-
|Јана Ивановић || 
|-
|Маја Чампар || 
|-
|Стојша Ољачић || 
|-
|Љубомир Николић || Телал
|}

Извори

 - Ускоро филм и мини серија о последњим данима кнеза Михаила Обреновића

 - Почетак снимања
 - Nova mini serija u režiji Milorada Milinkovića obrađuje temu događajima pred ubistvo kneza Mihaila Obrenovića

Спољашње везе 
 

Српске серије
Телевизијске серије на српском језику
Српске серије које су се почеле приказивати 2023.
Оригинални програм канала Суперстар ТВ